Герард 'т Гофт (1946) — нідерландський фізик у галузі дослідження елементарних частинок. Лауреат Нобелівської премії.
 Пітер Гофт (, 1581—1647) — голландський історик, драматург і поет.